Galahad, een van de ridders van de ronde tafel van koning Arthur
Galahad (Britse band), een Britse muziekgroep
Galahad (plaats), een plaats in de Canadese provincie Alberta